

Bielorussia
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Brėst nel Distretto di Žabinka nello Chmeleŭski sel'savet 
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Brėst nel Distretto di Žabinka nello Scjapankaŭski sel'savet
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Homel' nel Distretto di Svetlahorsk nel Baravikoŭski sel'savet
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Homel' nel Distretto di Svetlahorsk nel Parycki sel'savet
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Hrodna
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Mahilëŭ
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Minsk nel Distretto di Minsk
 Selišči – nome russo del centro abitato di Seliščy della Regione di Minsk nel Distretto di Valožyn

Russia
 Selišči – centro abitato della Mordovia nell'Atjaševskij rajon
 Selišči – centro abitato della Mordovia nell'Ičalkovskij rajon
 Selišči – centro abitato della Mordovia nel Krasnoslobodskij rajon
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Distretto di Bor nel Jamnovskij sel'sovet
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Distretto di Bor nel Krasnoslobodskij sel'sovet
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Perevozskij rajon
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Čudovskij rajon
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Malovišerskij rajon
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Pskov
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kaljazinskij rajon nel Semendjaevsloe sel'skoe poselenie
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kaljazinskij rajon con codice postale 171590
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kaljazinskij rajon con codice postale 171562
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kimrskij rajon
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Maksatichinskij rajon
 Selišči – centro abitato dell'Oblast' di Rjazan'